Armand Charles Guilleminot (1774-1840), général français ;
 Henri Guilleminot (1926-1958), militaire français ;
 Marie-Ange Guilleminot (1960- ), artiste française ;